Василий Пашкевич:
 Пашкевич, Василий Алексеевич (1742—1797) — русский композитор, дирижёр и певец, скрипач, педагог, один из создателей русской национальной оперы.